Вели́кое Боло́то — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Великое Болото — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 

 Великое Болото — до 1961 года название посёлка Озёрный в Погарском районе Брянской области.

Украина 
 Великое Болото — село в Новосанжарском районе Полтавской области.

См. также 
 Великое болото (список болот)
 Великое (список значений)